Le Chaudron chinois est un roman de Frédérick Tristan publié en 2008. Inspiré par la pensée du Tao et du T'chan, il raconte l'aventure d'un fils de mandarin qui se croyait Dragon doré alors qu'il n'était qu'un rêveur en proie à son orgueil. Dans ce roman l'auteur utilise de nombreux récits de l'ancienne Chine dans le goût de l'auteur fantastique Pu Songling.

Roman français paru en 2008
Roman se déroulant en Chine
Taoïsme